Runnymede (vloeiweide)
Runnymede (district)